George Blake (1862-1912) – calciatore e allenatore di calcio britannico
 George Blake (1922-2020) – agente segreto britannico al servizio dell'Unione Sovietica
 George Blake (1878-1946) – mezzofondista australiano
 George Blake (1893-1961) – scrittore britannico